Francesco Forciniti – avvocato e politico italiano
Rosalba Forciniti –  judoka italiana